Il doppio maschile dell'Apia International Sydney 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Lukáš Dlouhý e Paul Hanley erano i detentori del titolo ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Mike e Bob Bryan hanno sconfitto in finale Matthew Ebden e Jarkko Nieminen per 6-1, 6-4.

Teste di Serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2012
ATP World Tour 2012